

Persone
 Günther Schramm (1929) – attore, doppiatore, conduttore televisivo, cabarettista e cantante tedesco
 Karla Schramm (1891-1980) – attrice cinematografica statunitense
 Oded Schramm (1961-2008) – matematico israeliano naturalizzato statunitense
 Paula Schramm (1989) – attrice e doppiatrice tedesca
 Percy Ernst Schramm (1894-1970) – storico tedesco
 Tex Schramm (1920-2003) – dirigente sportivo statunitense

Altro
 113952 Schramm – asteroide della fascia principale
 Schramm – film del 1993 diretto da Jörg Buttgereit